Клено́вая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Кленовая улица — улица в Волгограде.
 Кленовая улица — улица в Гатчине.
 Кленовая улица — улица в Екатеринбурге.
 Кленовая улица — улица в Кирове Кировской области.
 Кленовая улица — улица в Липецке.
 Клёновая улица — улица в Петрозаводске.
 Кленовая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Клёновая улица — улица в Саратове.
 Кленовая улица — улица в Ставрополе.
 Кленовая улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Кленовая улица — улица в Днепре.
 Кленовая улица — улица в Харькове.
 Кленовая улица — улица в Хмельницком.
 Кленовая улица — улица в Черновцах.

См. также 
 Кленовый бульвар
 Кленовый переулок (Кировский район Уфы)